Zapatos de Ballet (en inglés Ballet shoes) puede referirse a:
 Ballet Shoes (1936), libro de  Noel Streatfeild.
 Ballet Shoes (1975), serie de televisión dirigida por Timothy Combe.
 Ballet Shoes (2007), película dirigida por Sandra Goldbacher y protagonizada por Emma Watson.